Lawrence Weiner (componist) (1932-2009), Amerikaans componist
 Lawrence Weiner (kunstenaar) (1942), Amerikaans conceptioneel kunstenaar